Griechische Kirche steht für:

 Griechisch-katholische Kirche
 Griechisch-orthodoxe Kirche